Byford kan syfta på följande:

 Byford, Herefordshire, ort i England, Storbritannien
 Byford, Western Australia, ort i Australien